Coral Ridge är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Coral Ridge är  meter över havet.

Terrängen runt Coral Ridge är varierad. Havet är nära Coral Ridge österut. Den högsta punkten i närheten är Mount Barnes,  meter över havet,  kilometer sydost om Coral Ridge. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis